Muuga peut faire référence à différents lieux en Estonie :

Muuga (autrefois Münkenhof), un village dans le comté de Viru occidental, 
Château de Muuga dans ce village (aussi connu sous le nom de château de Münkenhof), 
, un village dans la ville de Maardu, une dizaine de kilomètres à l'est de Tallin, dans le comté de Harju,
, plus grand port cargo d'Estonie, 
,
 (ville jardin Muuga), zone résidentielle de la ville de Maardu.